или коротко  — японская серия эротических лайт-новел, автором которых является Хиротака Акаги, а иллюстратором — Эйто Симоцуки. Ранобэ выпускалось с июля 2012 года по февраль 2016 года издательством Shogakukan в журнале Gagaga Bunko. Всего выпущено 11 томов. По мотивам романа была также выпущена манга под названием , автором и иллюстратором которой является Н' Юдзуки. Манга публиковалась издательством Mag Garden в сёнэн-журнале Monthly Comic Blade с марта 2014 года по февраль 2016 года. Также по мотивам романа студией J.C.Staff был выпущен аниме-сериал, транслировавшийся с июля по сентябрь 2015 года.

Сюжет 
Действие происходит в недалёком будущем, в Японии. В результате вступления в силу закона  все игры, журналы, фильмы и любые вещи, связанные с сексом и эротикой, были объявлены вне закона и подлежали немедленному уничтожению, в результате чего Япония возглавила список самых высокоморальных стран в мире. Ещё позже в силу вступает новый закон, запрещающий произносить вслух любые слова, связанные с сексом, а все люди обязываются носить на шее особые браслеты, призванные реагировать на произнесённые «запретные слова», в противном случае человека ждёт исправительный лагерь. Новые законы приводят к тому, что молодое поколение японских подростков не знает о существовании секса. Однако не все люди готовы мириться с новой судьбой, в частности, главный герой по имени Танукити Окума, примерный школьник, поневоле был вынужден вступить в подпольную организацию SOX, основная цель которой заключается в распространении среди школьников знаний о сексе посредством проведения внезапных акций и распространения порнографических рисунков. Также Окума влюблён в Анну Нисикиномию, президента студенческого совета. Но она, как дочь политиков, продвинувших закон о высокой морали, совершенно незнакома с таким явлением, как любовные отношения.

Список персонажей 
 — главный герой истории, непримечательный и добродушный молодой человек, его отец Дзэндзюро был известным эро-террористом, из-за чего Танукити презирали в детстве и даже никто с ним не хотел дружить, кроме Анны. С тех пор Танукити влюбился в неё. Хоть Танукити, как и его отец, любил «похабные шутки», он решил стать образцовым школьником с высокой моралью, однако, в отличие от своих одноклассников, знает, что такое секс. Из-за того, что он перевёлся в «Токиоку» из одной из школ с негативным моральным обликом, многие одноклассники продолжают видеть в нём низкоморального человека. Танукити поневоле начинает помогать Аямэ Кадзё, однако, когда узнаёт, что мать Анны пытается продвинуть закон, обязывающий всех детей и подростков носить пояса верности, решает добровольно помогать SOX. Позже влюбляется в Аямэ Кандзё.
 Сэйю: Юсукэ Кобаяси

  — главная героиня истории, она является известной эро-террористкой и выступает под псевдонимом Голубая тундра/Поросль во снегу. Как правило, внезапно появлялась в общественных местах, выкрикивая запретные слова и раскидывая порно-картинки. Чтобы никто не узнал настоящую личность Поросли, она носит на лице женские трусы. Её настоящее имя — Аямэ, и она учится в академии «Токиока», являясь также вице-президентом студенческого совета. Хотя Аямэ является гэнки, в повседневной жизни она заплетает волосы в косу и носит очки, создавая образ мэганэкко, таким образом отбивая любые подозрения в свою сторону. Лишь Танукити, Отомэ и Косури знают, что Аямэ и есть «Поросль во снегу». У девушки есть особая программа, способная временно отключать ошейник, позволяя Аямэ произносить запретные слова, однако не больше трёх минут в сутки. Она вынуждает Танукити помогать ей в своих похождениях. Сама Аямэ выступает против запрета на всё эротическое, считая, что сексуальные потребности не должны становиться причиной для стыда и являются частью человеческого естества. Хотя Аямэ и выглядит как знаток в сексуальных отношениях, сама она является девственницей.
 Сэйю: Сидзука Исигами

 — эксцентричная и острая на язык девушка, умеющая профессионально рисовать. До начала основных событий Аямэ уже пыталась уговорить Отомэ присоединиться к SOX, но она всё время отказывалась. Позже она случайно заметила Танукити, помогающего Поросли во снегу, и решила шантажировать его, чтобы тот помог ей избавиться от Аямэ. По мнению Отомэ, Аямэ препятствовала ей приблизиться к её объекту обожания — Анне. Танукити решил, что Отомэ влюбилась в Анну, но позже выяснилось, что Отомэ лишь хотела рисовать её обнажённое тело. Позже меняет своё мнение и решает помогать SOX, рисуя порнографические картинки, однако, чтобы нарисовать мужское тело, ей нужен был «живой экспонат», для чего Отомэ переезжает в дом Танукити, чтобы того застать голым в любой момент. После того, как Анна пыталась «изнасиловать» Танукити, Отомэ находит для себя новый «источник вдохновения» и не упускает ни одной возможности нарисовать Танукити с Анной. Говорит с хиросимским диалектом.
 Сэйю: Сатоми Араи

 — дочь известного эро-террориста и фанатка SOX, в результате сама решает вступить в организацию. Носит при себе оружие. Сначала Аямэ не хотела принимать Косури, но, поняв, сколько в противном случае может схлопотать неприятностей, решает взять её к себе в группу. Косури переезжает в дом Танукити и притворяется его сестрой. После того как осознаёт, что приносит больше пользы для SOX, чем Танукити, начинает обращаться с ним грубо и потребительски.
 Сэйю: Юи Хориэ

 — школьница академии и одноклассница Танукити. Свободное время она проводит в школьной лаборатории, является главой научного кружка. Сама Хёка является странной личностью, с одной стороны она выглядит спокойной и говорит тихо, с другой стороны страдает крайне навязчивой идеей узнать больше о сексе, в результате чего Хёка постоянно наблюдает за процессом спаривания насекомых (пока не запретили, ходила к гинекологам), а все её разговоры сводятся к теме полового акта, при этом Хёка говорит об этом без малейших комплексов, чем особенно сильно смущает Танукити, не способного из-за этого ей внятно ответить. Также Хёка никогда ничего не делает просто так, ожидая чего-то равноценного взамен. Позже начинает поддерживать SOX, но не вступая в их ряды.
 Сэйю: Саори Гото

 — президент студенческого совета. Девушка-яндэрэ. Когда-то давно подружилась с Танукити, с тех пор тот был в неё влюблён. Является дочерью Мацукагэ и Софии, влиятельных политиков, продвинувших закон о высокой морали. В результате Анна восхищается идеями высокой морали. Обычно Анна спокойна и доброжелательна, но когда злится, то в ней пробуждается огромная физическая сила, что делает Анну почти сверх-человеком и не даёт шанса обидчику или противнику сбежать. После того, как Танукити случайно целует Анну, у неё пробуждается сильное либидо, в результате чего она начинает навязчиво преследовать Танукити и каждый раз пытается его «изнасиловать», не осознавая, что то самое чувство, которое Анна считает проявлением «чистой любви», и есть похоть. Анна преследует Танукити буквально везде, в школе или даже дома, но каждый раз изнасилованию мешает случайно появившаяся Аямэ или другие персонажи.
 Сэйю: Мию Мацуки

 — казначей студенческого совета, имеет огромное телосложение и внешне похож на гориллу. Танукити сначала принимает его за развратника и хулигана, но Райки оказывается воспитанным и интеллигентным школьником. Хотя он сначала и не доверял Танукити, но после спасения Анны, в которую Райки влюблён, резко поменял своё отношение в лучшую сторону.
 Сэйю: Кэнта Миякэ

 — был специально отправлен отцом Анны в академию под женской личиной, чтобы очистить здание от любых признаков и намёков к сексу. Так, Оборо решает конфисковать все канаты, шарики и сетки из спортзала, мотивируя это тем, что они потенциально могут возбуждать школьников, а также забрал туалетную бумагу из туалетов. Доверчив, вследствие чего его представление об обсценности можно изменить в любую сторону. Мацукагэ приказал ему прикинуться женщиной, чтобы тот перестал воспринимать Анну объектом похоти.
 Сэйю: Сумирэ Уэсака

 — отец Анны и высокопоставленный политик, является лидером консерваторов, продвигающих идею о высокой морали в Японии.
 Сэйю: Хадзимэ Идзима

 — мать Анны и высокопоставленный политик, мечтает создать идеальный мир без любых намёков на похоть и продвигает новые законы о морали, например, обязанность носить всем подросткам пояс верности.
 Сэйю: Саяка Охара

 /  — эро-террорист, который покрыл своё тело женскими трусами, как бинтами. Мечтает содрать нижнее бельё со всех жителей Японии. Члены SOX не одобряют его действий.
 Сэйю: Кэн Нарита

 — персонаж-маскот аниме, неизменно появляется каждую серию, не принимая никакого участия в сюжете. Предположительно одноклассница Танукити, его соседка снизу.
 Сэйю: Юй Огура

Ранобэ 
Первый том романа был выпущен 18 июля 2012 года издательством Shogakukan. Последний том, вышел 25 июля 2016 года.

Манга 
Манга-адаптация Н' Юдзуки под названием  публиковалась издательством Mag Garden в сёнэн-журнале Monthly Comic Blade с 28 марта 2014 года по 29 февраль 2016 года первоначально в бумажном, а затем в цифровом формате. Первый том манги был выпущен 18 февраля 2015 года. Последний, четвёртый том вышел 9 апреля 2016 года. В название манги специально вставлен знак цензуры так, чтобы слово «манга» казалось обсценным японским словом «манко», обозначающим женские половые органы. Всего в 4 томах манги 23 главы.

Аниме 
12 серийный аниме-сериал адаптация манги, выпущенный студией J.C.Staff, транслировался с июля по сентябрь 2015 года.. Открывающую композицию под названием  исполняет SOX, а закрывающую композицию «Inner Urge» исполняет Сумирэ Уэсака. Также компания AnimeLab приобрела права на распространение сериала на территории Австралии и Новой Зеландии. Аниме-адаптация экранизировала первые 2 тома манги, до 12 главы из всех 23 глав манги. Продолжение экранизации манги маловероятна, из-за смерти 27 октября 2015 года сэйю Мию Мацуки озвучивающую персонажа Анну Нисикиномию.

Список серий

Отсылки 
Сериал представляет собой сатиру на современную общественную мораль и изобилует отсылками на известные произведения жанра антиутопии: 	 
 «451 по Фаренгейту»: конфискация и уничтожение «непристойных материалов».
 В первой серии сцена ареста «любителей клубнички» и последующего сжигания непристойных журналов в точности копирует аналогичную сцену с уничтожением Моны Лизы Да Винчи из фильма 2002 года «Эквилибриум».
 Тотальное наблюдение и контроль (над произносимыми словами, впоследствии и мыслями) над каждым человеком — отсылка к «1984» Джоржа Оруэлла. Контроль доводится до абсурда (в 4 серии Отомэ рисует непристойные картинки, зажав карандаш между зубов, так как движения рук, изображающие непристойности, отслеживаются и запрещены).
 Иллюстрация из книги, изображающая Аямэ и её соратников с флагом возглавляемой ею эро-террористической организации SOX, — отсылка к известной картине «Свобода, ведущая народ» французского художника Эжена Делакруа. Впоследствии данная сцена встречается во всех эпизодах, кроме первого; немного изменена в 12 эпизоде.

Критика 
Терон Мартин, критик сайта Anime News Network, отметил, что сериал представляет собой продолжение традиции, начавшейся в 2010-х годах, где, помимо фансервиса, основой сюжета становится обилие непристойных шуток. Однако сериал Shimoseka возносит это уже на следующий уровень, тем самым переходя границу абсурдности. И это на фоне того, что сериал также изобилует цензурой, распространяющейся даже на жесты и слова. В целом критик назвал сериал неплохой секс-комедией, с другой стороны, сериал наглядно учит, что половое влечение является естественной потребностью для человека и показывает неприятные последствия, если общество начинает отрицать это. Критик оставил сериалу оценку 4 из 5. Другой критик, Ребекка Сильверман, оценила сериал на 1 из 5, отметив, что, несмотря на интересную задумку и разных персонажей, сюжет у аниме получился слишком посредственным и держится лишь на фансервисе и пошлых шутках, и если сериал сначала выглядит интересным, то с каждой новой серией становится всё скучнее и посредственнее, в результате чего зритель может потерять к нему интерес, даже не досмотрев до конца.

Примечания

Ссылки 
 Официальный сайт аниме
 Манга «Shimoneta to Iu Gainen ga Sonzai Shinai Taikutsu na Sekai: Man**-hen»  на сайте Mag Garden

Аниме и манга о школе
J.C. Staff